Hua-hsien kan syfta på följande platser:

Kina 

 Huazhou (ort), Guangdong, 
 Daokou (häradshuvudort), Henan, 

Robotskapade Kinaförgreningar